Георгий Наза́ров:
 Назаров, Георгий Иванович (1915—2007) — советский украинский математик и механик, профессор.
 Назаров, Георгий Николаевич (1908—1985) — советский конструктор.